Unter Stylidium versteht man in der Biologie: 
 die Pflanzengattung Stylidium Sw. ex Willd., deutschsprachiger Name Schusspflanzen
 die ausgestorbene Tiergattung Stylidium Eichwald, 1855, eine fossile Korallengattung
 die veraltete Bezeichnung für Stylidium Dall, 1907, eine Gattung der Meeresschnecken aus der Familie der Cerithiidae, die 2013 in Neostylidium Doweld, 2013 umbenannt wurde